Het ATP-toernooi van Sint-Petersburg 2003 (met de officiële naam St. Petersburg Open 2003) werd van 20 tot en met 26 oktober 2003 gespeeld in de Russische stad Sint-Petersburg.

Gustavo Kuerten won het toernooi. Hij versloeg in de finale Sargis Sargsian.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Sint-Petersburg
2003